Amurzet (en russe Амурзет) est un village du district d'Oktiabrski en Russie dans l'oblast autonome juif.

Histoire 

Il a été fondé en 1928 comme une ferme collective et fut le centre de la colonisation juive pour la zone sud de Birobidjan.

Notes et références 

Village en Russie
Oblast autonome juif